Brouwerij Vandevoorde (Gent), erfgoed en voormalige brouwerij te Gent eveneens lekkerkoekfabriek (Rooigem)
 Brouwerij Vandevoorde (Ertverlde), voormalige brouwerij te Ertvelde